Инкубатор може бити:

 Инкубатор (перадарство) је справа помоћу које се на вештачки начин легу пилићи.
 Инкубатор (медицина) је апарат за негу прерано рођене деце (недоношчади).
 Инкубатор (микробиологија) је справа за чување култура бактерија или разних органских материја или организама при лабораторијским експериментима. 
 Инкубатор (зоологија) је справа за одгајање инсеката из њихових jaja, ларви или лутака.